Sammarinesi – abitanti di Città di San Marino
Sammarinesi – abitanti di Cà Giannino